No Major Babes é uma coletânea brasileira de rock alternativo independente, lançada pela Caffeine Records e distribuída pela Paradoxx Music, gravada entre 1992 e 1994 em dois volumes.

A coletânea foi idealizada pelo jornalista Marcel Plasse e gravada no estúdio SoftSync, do produtor musical RH Jackson, em São Paulo. A arte das capas é assinada pelo cartunista MZK. É considerada um marco na cena alternativa por contar com todas as bandas de expressão do momento.

Volume 1 

 Ratos de Porão - "Videomacumba";
 Gangrena Gasosa - "Araizé (puro suco da maldade)";
 Virna Lisi - "Até que enfim";
 Second Come - "Violent Kiss";
 Dash - "Sexy Lenore";
 Concreteness - "Squinting Look (zemba)";
 Volkana - "I Love Rock'n'roll";
 Safari Hamburguers - "Shelter of a fool";
 Planet Hemp - "Pu*a disfarçada";
 Speedfreaks & Black Alien - "Hit hard hip hop";
 Low Dream - "Treasure";
 Killing Chainsaw - "Evisceration (no major version)"
 Make Believe - "One of a kind";
 Brother Rapp - "Blackman"
 Intense Manner of Living - "Change the verbs";
 Tube Screamers - "Seizure"
 Gangrena Gasosa - "Araizé (puro suco do remix)"
 Thaíde, Clemente & DJ Hum - "Pânico em SP".

Volume 2 

 DeFalla - "Everybody is in the place";
 Muzzarelas - "Macho man";
 Adventure - "The way i fell";
 Pavilhão 9 - "Manos errados";
 Yo Ho Delic - "Edge of insanity (new form)";
 Okotô - "Gorda";
 Pin Ups - "Stabbin'";
 Mickey Junkies - "Waiting for my girl";
 Happy Cow - "Matches and cigarettes";
 Beach Lizards - "Friction";
 Garage Fuzz - "When all the things (sounds the same version)";
 Cold Turkey - "Sweet dreams";
 Sonic Disruptor - "Swerve me";
 brincando de deus - "Tweedledum";
 PELVs - "Uterine Ana Luiza";
 Los Fantomas - "Wackened";
 Caracol - "Fala *agabundo";
 DeFalla - "Everybodys is in the place (Inter mix)"

Rock alternativo
Indie rock
Música do Brasil